Le elezioni presidenziali in Tagikistan del 2013 si tennero il 6 novembre.

Risultati

Collegamenti esterni
 (cfr.)

2013
Tagikistan